Никола́й Фёдорович Рома́нов:
 Романов, Николай Фёдорович (1912—?) — советский музыкант, капельмейстер, композитор.
 Романов, Николай Фёдорович (1916—1963) — участник Второй мировой войны (лейтенант), командир танка, Герой Советского Союза, майор запаса.